Platitude war eine schwedische Progressive- und Power-Metal-Band aus Nässjö, die im Jahr 1995 gegründet und 2008 wieder aufgelöst wurde.

Geschichte 
Die Band wurde im Jahr 1995 gegründet. Nachdem das erste Demo im Jahr 2001 erschien, folgte ein Plattenvertrag im Frühling 2002 mit Scarlet Records. Das Debütalbum Secrets of Life wurde Anfang August mit Produzent Tommy Hansen in den Jailhouse Studios aufgenommen. Die japanische Version erschien im Februar 2003. Im Mai 2003 ging die Band zusammen mit Manticora auf Tour durch Europa. Keyboarder Tommie Lundgren wurde durch Kristofer von Wachenfeldt ersetzt. Auf der Europatour spielte die Band in den Niederlanden, Deutschland, Frankreich und Dänemark. Danach folgten zwei Konzerte mit Threshold in Deutschland.

Im November 2004 begannen die Aufnahmen zum zweiten Album namens Nine. Im Sommer 2004 verließ Marcus Höher die Band und wurde durch Schlagzeuger Andreas Brobjer ersetzt. Der erste Auftritt zusammen mit Brobjer folgte auf dem ProgPower Europe. Kurz danach verließ Gitarrist Daniel Hall die Band und wurde durch Johan Randén ersetzt. In der Weihnachtszeit 2004 begann die Planung für die Aufnahmen zum dritten Album Silence Speaks, die im April 2005 starteten. Das Album wurde in den Jailhouse Studios mit Tommy Hansen produziert. Im Dezember 2005 zog Andreas Brobjer nach Kalifornien. Die übrigen Bandmitglieder widmeten sich ihren Nebenprojekten, bis Erik Wigelius Anfang 2007 als neuer Schlagzeuger zur Band kam.

Am 28. Dezember 2008 verkündete die Band ihre Auflösung.

Stil 
Die Band spielt progressiven Power Metal und wird als eine Mischung aus Helloween und Symphony X beschrieben.

Diskografie 
 2001: Wings of Time (Demo, Eigenveröffentlichung)
 2002: Secrets of Life (Album, Scarlet Records)
 2004: Nine (Album, Scarlet Records)
 2005: Silence Speaks (Album, Scarlet Records)

Weblinks 
 Platitude bei Myspace

Einzelnachweise 

Power-Metal-Band
Progressive-Metal-Band
Schwedische Band